Иммаколата-аль-Тибуртино () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI в 1969 году. Титул принадлежит церкви Иммаколата-аль-Тибуртино, расположенной во квартале Рима Тибуртино, на пьяцца делл’Иммоколата.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Иммаколата-аль-Тибуртино 
 Питер Томас Маккифри — (28 апреля 1969 — 18 ноября 1973, до смерти);
 вакансия (1973—1976);
 Реджинальд Делагарди — (24 мая 1976 — 29 января 1979, до смерти);
 Эрнесто Коррипио-и-Аумада — (30 июня 1979 — 10 апреля 2008, до смерти);
 вакансия (2008—2010);
 Раймунду Дамасену Ассис — (20 ноября 2010 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Иммаколата-аль-Тибуртино на сайте www.gcatholic.org ;
 Титулярная церковь Иммаколата-аль-Тибуртино на сайте www.catholic-hierarchy.org .

Богородица